Antonio Giuseppe della Torre di Rezzonico – scrittore e militare italiano
Carlo della Torre di Rezzonico meglio noto come Papa Clemente XIII – papa italiano
Carlo Gastone della Torre di Rezzonico – scrittore italiano

Pagine correlate 
Della Torre (disambigua)